В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-1, 1-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Катарина Малеєва (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

1990